

Toponymes 
 Larzac, un des hauts plateaux montagneux du Massif central.
 Larzac, commune de la Dordogne.
 L'Hospitalet-du-Larzac, commune de l'Aveyron.

 Communauté de communes Larzac Dourbie.
 Communauté de communes du Lodévois et Larzac.
 Communauté de communes Larzac et Vallées.

Personnalités 
 Joan Larzac, prêtre et écrivain occitan.

Autres 
 Archéologie
 Plomb du Larzac tablette de plomb recouverte de texte en langue gauloise.
 Biologie
 Violette du Larzac, une variété de fleur.
 Camp militaire et aéronautique
 Camp du Larzac, un camp militaire de l'armée de terre.
 Snecma-Turbomeca Larzac, un turboréacteur équipant l'Alpha Jet.
 Escadron de transport d'outre mer 88 Larzac, un escadron de l'armée de l'air française.
 Oppositions au camp militaire
 Lutte du Larzac, de 1971 à 1981.
 Tous au Larzac, film documentaire sur la lutte
 Larzac 2003, un rassemblement altermondialiste en 2003.
Homonymie de toponyme